St. Francis Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 St. Francis Township (Clay County, Arkansas)
 St. Francis Township (Greene County, Arkansas)
 St. Francis Township (Lee County, Arkansas)
 St. Francis Township (Phillips County, Arkansas)
 St. Francis Township (Illinois)

Siehe auch:
 Francis Township
 St. Francois Township